Diamonds – Herb Alpert és Janet Jackson dala
 Diamonds (Amanda Lear-dal)
Hasonló
 Diamond (egyértelműsítő lap)